Tremulant kan avse:

 Tremulant (fonetik) – ett slags språkljud
 Tremulant (musik) – en parameter för piporglar
 Tremulant EP – en skiva av The Mars Volta